вјештачка интелигенција
 Интертото куп